Dieta di Francoforte si riferisce a varie diete tenutesi a Francoforte sul Meno 
 Dieta di Francoforte – nel 794
 Dieta di Francoforte – nel 1220
 Dieta di Francoforte – nel 1344
 Dieta di Francoforte – nel 1409
 Dieta di Francoforte – nel 1489
 Dieta di Francoforte – nel 1745

Pagine correlate 

Sinodo di Francoforte (disambigua)

Note